Тема може да се отнася до:

 основна мисъл, предмет на разсъждение; основен мотив на музикално произведение;
 Тема (Византия) – административна военно-административна област във Византия между 7 и 15 век;
 Тема (Гана) – град в Гана;
 Тема (списание) – българско списание.